Podział administracyjny Egiptu zdefiniowany jest przez Konstytucję Arabskiej Republiki Egiptu, jak również zasady tworzenia rad lokalnych i zakres ich kompetencji. Zgodnie z nią istnieje 27 muhafaz (gubernatorstw), dzielących się na okręgi, wsie i miasta (18 kwietnia 2008 roku zostały wydzielone dwie muhafazy: Heluan i As-Sadis min Uktubar, lecz zlikwidowano je w kwietniu 2011 roku).

Przy ustalaniu podziałów administracyjnych uwzględniane są czynniki naturalne, ludnościowe i mieszkaniowe panujące na danym obszarze. Lokalny system administracyjny został zdecentralizowany – stanowi on, że gubernator reprezentuje Prezydenta Republiki na terenie swojego gubernatorstwa.

Muhafazy Egiptu

Przypisy